Virudhunagar (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Virudhunagar (stad)